Ruohosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ruohosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (4 ha)
2. Ruohosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,49, long 27,59),  (10 ha)
3. Ruohosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (9 ha)
4. Ruohosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar